Böttcherstraße 5 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Haus St. Petrus (Bremen)
 Böttcherstraße 5 (Warstein), siehe Liste der Baudenkmäler in Warstein